

Sciences et techniques 
 le Turkana est une race de dromadaires, élevée au Kenya par les Turkana.
 Le garçon du Turkana est le squelette presque complet d'un juvénile du genre Homo, découvert en 1984 près du lac Turkana (Kenya), daté de 1,5 à  d'années et attribué à l'espèce Homo ergaster.

Sciences humaines et sociales 
 Les Turkana sont un peuple du Kenya.
 Le turkana est la langue parlée par les Turkana.

Toponyme 

 le comté de Turkana, un comté de l'ancienne province de la vallée du Rift ;
 Le bassin du Turkana ou bassin de l'Omo-Turkana, un grand bassin versant endoréique situé pour l'essentiel dans le nord du Kenya et le sud de l'Éthiopie, avec de petites parties dans l'est de l'Ouganda et le sud-est du Soudan du Sud ;
 le lac Turkana, le plus grand lac du pays.